Первый этап Кубка мира по биатлону 2014/2015 проходил в шведском Эстерсунде (сб, 29 ноября — вс, 7 декабря 2014 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 02:00).

Результаты

Смешанная эстафета

Мужская индивидуальная гонка

Женская индивидуальная гонка

Мужской спринт

Женский спринт

Мужская гонка преследования

Женская гонка преследования

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

1-й этап